macello, luogo dove si uccidono gli animali per venderne le carni fresche
Macello (Italia), comune in provincia di Torino

Pagine correlate 

Sacro Macello